Кафта́нчиково — село в Томском районе Томской области. Административный центр Заречного сельского поселения.

Село расположено на левом берегу реки Томи, в 15 км от Томска, рядом с селом проходит автодорога .

Улицы: Лесная, Береговая, Берёзовая, Зелёная, Коммунистическая, Кооперативная, Молодёжная, Новая, Светлая, Сибирская, Совхозная, Стадионная, Южная. Переулки: Речной, Совхозный, Тихий. Почтовый индекс — 634521.

Средняя школа. Дом культуры. Молочная ферма. Между Кафтанчиково и Кандинкой расположено предприятие «Красота — Сад Мечты», где выращивают ягоды и овощи.

Среди населения села большое количество татар. Построена мечеть между Кафтанчиково и Барабинкой.

Кроме села Кафтанчиково, в Заречное сельское поселение входят также село Тахтамышево и деревни Кисловка, Чёрная Речка, Барабинка и Головина.

Население  
Население — 1586 чел. (на 1 января 2015).

Примечания

Ссылки 
 Администрация Заречного сельского поселения
 
 

Населённые пункты Томского района
Населённые пункты на реке Томь